Tunbridge peut désigner :

 Tunbridge (Australie)
 Tunbridge (Illinois), États-Unis
 Tunbridge (Vermont), États-Unis
 Royal Tunbridge Wells, Kent, Angleterre
 Tonbridge, Kent, Angleterre